Flareup est un personnage de l'univers Transformers.

Nom: Flareup
Affiliation: Autobots
Protoform: Autobot
Armes: Mitrailleuse
Mode Alternative: Moto, Moto MV Agusta F4 violette dans le film

Transformers: Timelines 

Flareup apparaît pour la première fois dans le comic Descent into Evil. Après la grande reformation, Flareup faisait partie de l'équipe qui avait pour projet d'arrêter le clone du général Deceptican Deathsaurus. Elle faisait équipe avec Chromia, Fallback et Ricochet. Ils allèrent sur la planète Ceti Alpha Seven. Deathsaurus avait pour projet de créer une armée d'Insecticans. Flareup bat à elle tout seule la femelle Deceptican Flamewar. Elle est gravement blessé par Deathsaurus à la fin du comic et décide de quitter l'équipe tandis que Deathsaurus s'échappe à nouveau. Flareup ne réapparaît jamais après dans d'autre comics.

Transformers: Animated 

La version Animated de Flareup apparait brièvement en cameo dans l'épisode Voila pourquoi je hais tant les machines.

Transformers 2: La Revanche 

Dans le film, Flareup se transforme en moto MV Agusta F4. Elle apparaît au début du film durant la bataille de Shanghai. Elle affronte Sideways avec ses sœurs Chromia et Arcee. Après la bataille de Shangaï elle retourne au QG du NEST. Elle réapparaît à la fin du film durant la bataille d'Égypte où elle devait escorter Sam avec Ironhide, Arcee et Chromia. Bonecrusher attaque, Flareup est vue se faire tirer dessus et meurt. Arcee est tué par un Protoforms et Chromia se met à couvert. Le corps de Flareup et Arcee furent détruits dans l'explosion qui détruit la majorité des Decepticons. Néanmoins, l'AIR FORCE vengera leurs morts en tuant le Protoforms et Bonecrusher. 

Dans Transformers 4, Flareup fait une petite apparition sur un jeu de carte (comme Ironhide, Wheeljack/Que et d'autres Autobots) avec une croix rouge (pour indiquer sa mort) lors d'une réunion de Vent de Cimetière.

Notes et références

Notes

Références 
 

 

Autobots
Transformers femelle